Стоян Петров може да се отнася за:
 Стоян Петров (1873 – 1914), български революционер, деец на ВМОРО
 Стоян Петров (1916 – 1994), български музиколог
 Стоян Петров (р. 1945), български треньор по футбол